Николай Баженов:
 Баженов, Николай Александрович (1921—1988) — первый заместитель генерального прокурора СССР.
 Баженов, Николай Кириллович (1804—1878) — врач и историк.
 Баженов, Николай Николаевич (1857—1923) — психиатр, общественный деятель.